Economía libre puede referirse a dos conceptos económicos:

 la economía de mercado;
 el mercado libre; o
 la libre economía.